Учение о сигнатурах — учение о взаимосвязях в живой и неживой природе, проявляющееся во внешнем подобии и отмеченное особыми знаками (сигнатурами). Присутствует у Галена и Диоскорида, позже было развито Парацельсом и Якобом Бёме. Учение утратило научную актуальность в XVII веке.

См. также 
 Мантика

Литература 
 Friedrich Ohly: Zur Signaturenlehre der frühen Neuzeit. Bemerkungen zur mittelalterlichen Vorgeschichte und zur Eigenart einer epochalen Denkform in Wissenschaft, Literatur und Kunst. Aus dem Nachlass hrsg. von Uwe Ruberg. Hirzel, Stuttgart u.a. 1999, ISBN 3-7776-0952-8
 Фуко М.: Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — СПб., 1994.

Ссылки 
 

Устаревшие научные теории
Альтернативная медицина
История биологии
Неакадемические направления исследований в биологии